Довмонт Псковський, Довмонт-Тимофій Псковський (1240 — 20 травня 1299) — князь Псковський у 1266—1270 та 1271—1299 роках.
 Філофей Псковський, Монах Філофей (бл. 1465, Псковська вічова республіка — 1542, Московське князівство) — старець псковського Спасо-Єлізарова монастиря (село Єлізарове Псковського району).